Concílio do Vaticano pode designar:

 o Primeiro Concílio do Vaticano, o 20º concílio ecuménico do Cristianismo, reunido no Vaticano entre 1869 e 1870, no qual ficaram definidos os dogmas do Primado papal e da infalibilidade pontifícia;
 o Segundo Concílio do Vaticano, o 21º ecuménico, realizado entre 1962 e 1965, no qual se procurou aproximar a Igreja dos novos tempos (pregação da missa em vernáculo) assim como o desenvolvimento do ecumenismo.

Desambiguação